een fluitend geluid
 een instrument om een fluitend geluid mee voort te brengen, bijvoorbeeld:
 Fluit (muziekinstrument)):
 Blokfluit
 Dwarsfluit
 Panfluit
 Neusfluit (muziekinstrument)
 als signaalinstrument:
 Neusfluitje
 Politiefluit
 Scheidsrechtersfluit
 Stoomfluit, de fluit van een schip of locomotief
 de fluit van een fluitketel
 de vogelsoort waterral
 een mislukking; bedrog
 een pijpje schors dat geënt kan worden; een rechte scheut van een plant
 Lichtekooi

Een fluit is ook een cilindrische, taps toelopende vorm, zoals in:
 volkse naam voor menselijke penis
 ook de gulp, zoals in fluitjesbroek
 een broodvorm
 Fluitschip, klassiek zeilboottype
 Fluitje (bierglas), bierglastype
 Fluitglas, een taps toelopend wijnglas

Zie ook 
 Fluitje van een cent (uitdrukking), een uitdrukking voor gemakkelijk werk
 Fluitje van een cent (musical), een musical van Annie M.G. Schmidt